YTA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pembroke (Ontario) (Canada)